Vähämaa est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme 
  (né en 1993), joueur finlandais de squash
  (née en 1992), patineuse finlandaise

Toponyme 
 Vähämaa, île située en Finlande.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois